Charchulla ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Charchulla (* 1939), deutscher Pionier beim Windsurfen, siehe Surftwins
 Manfred Charchulla (* 1939), deutscher Pionier beim Windsurfen, siehe Surftwins